Križe (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Križe (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 Križe (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič